

Toponyme 

 Clyde River, un village inuit situé sur le bord de l'île de Baffin (archipel Arctique).
 Clyde River, une communauté dans le comté de Queens (Île-du-Prince-Édouard), au sud-ouest de Charlottetown.
 , une communauté dans le Comté de Shelburne, en Nouvelle-Écosse.